Laurentius Petri, latinisering av Lars Persson eller Petterson, syftar normalt på Laurentius Petri Nericius, även kallad den äldre, som var Sveriges förste lutherske ärkebiskop och som levde mellan 1499 och 1579. Tillnamnet Nericius betyder "från Närke". Andra som burit namnformen är:
 Laurentius Petri Gothus, även kallad den yngre, (cirka 1529 – 1579)
 Laurentius Petri Ferneboensis, (1603 – 1673)
 Laurentius Petri Aboicus, (1605 – 1671)
 Laurentius Petri Aroselius, (1642 – 1693)

Se även
Lars Persson
Lars Pettersson